Bast steht für:

 Bast (Pflanze), Teil der Rinde verholzter Pflanzen 
 Bastfaser, pflanzlicher Faserstoff zum Binden und Flechten
 in der Jägersprache die behaarte Haut, unter der sich das Geweih neu bildet, siehe Gefege

Bast, Bašt heißen folgende geographische Objekte:
 Łekno (Będzino), Dorf in der polnischen Woiwodschaft Westpommern (deutsch Bast)
 Bašť, Ort in Tschechien (deutsch Groß Bascht)
 Eine Siedlung in der Gemeinde Baška Voda
Bast, ein Ausbau von Bargstedt (Holstein)

Bast ist der Name folgender Personen und Figuren:
 Bastet, ägyptische Gottheit

Familienname:
 Alfred Bast (* 1948), deutscher Maler
 Dieter Bast (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Eva-Maria Bast (* 1978), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Gerald Bast (* 1955), österreichischer Hochschuljurist und Universitätsrektor
 Gerhard Bast (1911–1947), SS-Sturmbannführer und Gestapo-Chef von Linz
 Günter Bast (1922–1997), deutscher Mediziner auf dem Gebiet der Inneren Medizin
 Hannah Bast (* 1970), deutsche Informatikerin
 Jason Bast (* 1989), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Johann Bast (1812–1880), deutsch-amerikanischer Architekt
 Johann Michael Bast (1820–1891), deutscher Kellner, Brenner und Unternehmer
 Jürgen Bast (* 1968), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Karl Heinz Bast (* 1937), deutscher Fotograf
 Pieter Bast (1570–um 1605), niederländischer Zeichner, Kupferstecher und Kartograf
 Rainer A. Bast (* 1953), deutscher Philosoph und Psychologe
 Roland Bast (* 1946), deutscher Pädagoge
 Rüdiger Bast (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Bast (1937–2019), deutscher Fußballspieler
 Simon Moritz Bast (1770–nach 1817), deutscher Weißbinder und Politiker
 Valerie Bast (* 1997), österreichische Schauspielerin
 William Bast (1931–2015), US-amerikanischer Drehbuchautor

BAST steht als Abkürzung für:
 Baltische Ahnen- und Stammtafeln (BAST), Jahrgangshefte der Deutsch-Baltischen Genealogischen Gesellschaft

BASt steht als Abkürzung für:
 Bundesanstalt für Straßenwesen

BAst steht für:
 Betriebliche Aufgabenstellung, eine Planungsgrundlage für Infrastrukturprojekte der Deutschen Bahn

BAST